

Geografie

Canada 
 Star Island (Newfoundland en Labrador), een eiland voor de oostkust van Labrador
 Star Island (Ontario), een eiland in Lake Kabenung

Verenigde Staten 
 Star Island (Florida), een wijk en kunstmatig eiland in Miami Beach
 Star Island (New Hampshire), een eiland van de Isles of Shoals